Гжа́тская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Гжатская улица — улица в Москве.
 Гжатская улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Гжатская улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Гжатская улица — улица в Смоленске.

Украина 
 Гжатская улица — улица в Донецке.
 Гжатская улица — улица в городе Кривой Рог.